

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Józefków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Józefków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Józefków – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów 
 Józefków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Zawichost